Floyd County este numele mai multor comitate din Statele Unite ale Americii după cum urmează

 Comitatul Floyd, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Floyd, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Floyd, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Floyd, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Floyd, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Floyd, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Floyd (dezambiguizare)